Der 12. grönländische Landesrat hielt sieben Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 12 gronlandischen Landesrats
12